Per riflettore si intende un sistema basato sulla riflessione.
 Telescopio riflettore – tipo di telescopio
 Riflettore  – sistema di illuminazione per interni ed esterni
 Riflettore ellissoidale – proiettore luminoso
 Riflettore radar – struttura metallica utilizzata per amplificare la riflessione di onde radar su un oggetto

Pagine correlate 
Riflessione

Altri progetti